USS Cabot – brigantino del XVIII secolo
 USS Cabot – portaerei leggera del 1943
 USS Cabot – portaerei del 1942, rinominata Lexington prima del varo